Пётр Поздеев: